Попис становништва општине Корчула по насељеним местима, 1991. 

Општина Корчула

 површина: 336 -{km²}-
 бр. становника: 19.651
 бр. насељених места: 17

апсолутна етничка већина

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Корчула
Корчула